Craig MacLean (1971-), un coureur cycliste sur piste écossais.
 Craig McLean (natation) (1998-), un nageur britannique.